Cyclopsitta amabilis, "gräddbröstad fikonpapegoja", är en fågelart i familjen östpapegojor inom ordningen papegojfåglar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer på nordöstra Nya Guinea och delas in i två underarter med följande utbredning:
 C. a. ramuensis – östra Sepik River till Ramu Rivers bäcken och Astrolabe Bay
 C. a. amabilis – Huonhalvön till Milne Bay

Den betraktas oftast som del av svartpannad fikonpapegoja (Cyclopsitta nigrifrons) eller Cyclopsitta gulielmitertii när den förra inkluderas i den senare. Sedan 2014 urskiljs den dock som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World.

Status 
Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Östpapegojor
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Nya Guinea
Endemiska fågelarter i Papua Nya Guinea